Селетрук () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Блежень.
 Селетрук () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Греч.
 Селетрук () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кешею.
 Селетрук () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративно підпорядковується місту Дерменешть.